В американском городе Сан-Франциско насчитывается более 370 высотных зданий, из которых 44 имеют высоту более 122 метров. Самое высокое здание города — пирамида «Трансамерика», высота которого составляет 260 метров; оно является 35-м по высоте зданием в США. Второе по высоте здание в городе — здание по Калифорния-стрит, 555, известное также как здание «Банка Америки».

Большинство небоскрёбов Сан-Франциско были построены в 1960-1980-х годах. В 1990-х годах строительство немного замедлилось, однако в последнее время из-за смягчений требований к застройке возведение высотных зданий продолжается: в настоящее время продолжены, одобрены или находятся уже на стадии строительства 34 здания, высота которых превосходит 122 метров. В городе 21 небоскрёб, высота которых больше 150 метров. В целом, по высоте зданий горизонт города оценивается как второй по высоте на Тихоокеанском побережье США (после Лос-Анджелеса) и седьмой в США, после Нью-Йорка, Чикаго, Майами, Лос-Анджелеса, Хьюстона и Далласа.

В фильме-катастрофе «Ад в поднебесье» показаны не существовавшие более высокие небоскрёбы Сан-Франциско, включая "самый высокий в мире" 138-этажный.

Построенные здания 
Список включает небоскрёбы Сан-Франциско с высотой более 122 метров. В высоту здания включаются шпили и иные архитектурные формы, но не включаются антенны. Знак «=» после разряда указывает на равную высоту зданий.

Хронология самых высоких зданий Сан-Франциско

См. также 

 Башня Сютро — радиомачта-телевышка высотой 299 метров. Самое высокое сооружение не только Сан-Франциско, но и всей Калифорнии. Возведена на , поэтому её вершина находится на высоте 553 метра над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
 High-rise Buildings of San Francisco
 Diagram of San Francisco skyscrapers на сайте SkyscraperPage.com

Здания и сооружения Сан-Франциско
Сан-Франциско
Здания Сан-Франциско